World Cup i bandy 2002 spelades i Ljusdal 24-27 oktober 2002, och vanns av den svenska klubben Sandvikens AIK, efter seger mot HK Vodnik från Ryssland med 3-2 i finalmatchen.

Gruppspel

Grupp A1

24 oktober 2002: Broberg/Söderhamn Bandy-Oulun Luistinseura 3-9
25 oktober 2002: HK Vodnik-Falu BS 3-3
25 oktober 2002: HK Vodnik-Oulun Luistinseura 8-1
25 oktober 2002: Broberg/Söderhamn Bandy-Falu BS 3-2
26 oktober 2002: Broberg/Söderhamn Bandy-HK Vodnik 1-3
26 oktober 2002: Oulun Luistinseura-Falu BS 3-1

Grupp A2

25 oktober 2002: Mjøndalen IF-Minneapolis Bandolier 3-1
25 oktober 2002: Västerås SK-HK Start 5-3
25 oktober 2002: Minneapolis Bandolier-HK Start 0-6
25 oktober 2002: Västerås SK-Mjøndalen IF 9-0
26 oktober 2002: Västerås SK-Minneapolis Bandolier 10-0
26 oktober 2002: Mjøndalen IF-HK Start 3-11

Grupp B1

24 oktober 2002: Edsbyns IF-Sandvikens AIK 3-2
25 oktober 2002: Hammarby IF-SKA Neftyanik 4-2
25 oktober 2002: SKA Neftyanik-Sandvikens AIK 2-3
25 oktober 2002: Edsbyns IF-Hammarby IF 5-3
26 oktober 2002: Hammarby IF-Sandvikens AIK 3-5
26 oktober 2002: Edsbyns IF-SKA Neftyanik 1-4

Grupp B2

24 oktober 2002: Ljusdals BK-Stabæk Bandy 12-0
25 oktober 2002: Tornio PV-Bollnäs GoIF 2-7
25 oktober 2002: Tornio PV-Stabæk Bandy 2-4
25 oktober 2002: Ljusdals BK-Bollnäs GoIF 1-2
26 oktober 2002: Ljusdals BK-Ljusdals BK 2-1
26 oktober 2002: Bollnäs GoIF-Stabæk Bandy 6-2

Slutspel

Kvartsfinaler
26 oktober 2002: HK Vodnik-HK Start 5-2
25 oktober 2002: Västerås SK-Oulun Luistinseura 9-1
27 oktober 2002: Ljusdals BK-Edsbyns IF 2-4
27 oktober 2002: Bollnäs GoIF-Sandvikens AIK 2-2, 6-7 på straffslag

Semifinaler
27 oktober 2002: Edsbyns IF-HK Vodnik 2-4
27 oktober 2002: Sandvikens AIK-Västerås SK 2-2, 5-2 på straffslag

Final
27 oktober 2002: Sandvikens AIK-HK Vodnik 3-2

Externa länkar
Bandysidan - World Cup 2002

Sport i Sverige 2002
Bandysäsongen 2002/2003
2002
Bandy